Golden Boy steht für:
 Golden Boy (Auszeichnung), eine Auszeichnung für den besten U21-Fußballspieler des Jahres in Europa
 Golden Boy (Phrase), eine Wortwahl, um jemanden als erfolgreich zu bezeichnen
 Golden Boy (AT&T), Firmensymbol der AT&T
 Golden Boy (Schauspiel) von Clifford Odets aus dem Jahr 1937
 Golden Boy (1939), Film von 1939 nach Odets
 Golden Boy (1962), Fernsehfilm von 1962 nach Odets
 Golden Boy (Musical), nach Odets
 Golden Boy (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2013
 Golden Boy (Manga), einen Anime und Manga
 Golden Boy (Statue), eine Statue in London
 Eternal Youth (genannt Golden Boy), eine Statue in Winnipeg, Manitoba, Kanada

Golden Boy oder The Golden Boy ist der Spitzname folgender Personen:
 Stefan Altenburger (* 1968), Schweizer Musiker und Visual Artist, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Miss Kittin
 Bob Goldham (1922–1991), kanadischer Eishockeyspieler und Sportkommentator
 Paul Hornung (1935–2020), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Óscar de la Hoya (* 1973), US-amerikanischer Profiboxer
 Wilf Mannion (1918–2000), englischer Fußballspieler
 Gianni Rivera (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Ray Timgren (1928–1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Jerry Trimble (* 1961), US-amerikanisch-kanadischer Kickboxer, Schauspieler und Stuntman
 Drake Younger (* 1984), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Goldener Junge (Mumie)
 Goldjunge
 Goldjungs